

Miejscowości w Polsce 
 Białystok – miasto
 Białystok – wieś w województwie lubelskim, w powiecie hrubieszowskim, w gminie Dołhobyczów
 Białystok – osada w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Dołhobyczów

Inne 
 Białystok – stacja kolejowa w Białymstoku
 Białystok – okręg administracyjny w latach 1915-1916
 Białystok – wieś w Rosji, w obwodzie tomskim, w rejonie kriwoszieińskim
 Białystok – meteoryt, który spadł w okolicach wsi Fasty
 Białystok (rzeka) – rzeka na Ukrainie

Zobacz też 
 AZS Białystok
 Dekanat Białystok
 (19981) Bialystock
 Białystok Wiadukt
 PKS Białystok
 TVP Białystok
 ŻKS Białystok
 Czarnystok